Treća hrvatska rukometna liga predstavlja četvrti rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2018./19., te se sastoji od pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Ljestvice

Istok 

 Izvori:  
 "Glasnik" 3. HRL Istok  
 3hrl-istok.com, Arhiva glasnika  
 hrs.hr, glasnici liga  
 hrs.hr, "Glasnik" 3. HRL Istok  
 hr-rukomet.hr  
 sportilus.com

Jug 

 Izvori:  
 hr-rukomet.hr  
 hrs.hr, glasnici liga

Sjever 

 Izvori:  
<ref>[http://hrs.hr/download/glasnici_liga/3_hrlm_sjever/3._hrlm_sjever_-_20182019/3.HRL-sjever-MUSKI-gl.br_.22.pdf hrs.hr, 3. HRL Sjever muški "Glasnik" br. 22 - sezona 2018./2019.], objavljeno 7. svibnja 2019., preuzeto 21. lipnja 2019.</ref> hrs.hr, Glasnik 3. HRL Sjever M''  
 hr-rukomet.hr  
 3hrlsjever.hr

Središte 

 Izvori:  
 hrs.hr, glasnik 3. HRL Središte  
 hr-rukomet.hr  
 sportilus.com  
 MRK Sesvete

Zapad 

 Izvori:  
 hrs.hr, glasnik 3. HRL Zapad M  
 hr-rukomet.hr

Unutrašnje poveznice 
 Premijer liga 2018./19. 
 1. HRL 2018./19. 
 2. HRL 2018./19. 
 5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2018./19. 
 Hrvatski kup 2018./19.

Vanjske poveznice  
 hrs.hr 
 hr-rukomet.hr

Izvori 
 hrs.hr, glasnici liga 
 

2018-19
m-3